Каное́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Монпельє, 8 км на південний захід від Перпіньяна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2044 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5122,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Каноес на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Каноес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Східні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Східні Піренеї